Ann E. Elsner , chercheuse américaine  ;
 Daniel Elsner (1979-), joueur de tennis professionnel allemand ;
 Giovanni Elsner (1940-2009), acteur, animateur radio et homme politique italien ;
 Gisela Elsner (1937-1982), écrivain allemande ;
 Hannelore Elsner (1942-2019), actrice allemande ;
 Józef Elsner (1769-1854), compositeur, théoricien et pédagogue polonais ;
 Luka Elsner (1982-), joueur puis entraîneur slovène de football, fils de Marko ;
 Marko Elsner (1960-2020), footballeur yougoslave, père de Luka.